Lunz steht für:

 Lunz am See, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Biologische Station Lunz, ehemalige biologische Forschungseinrichtung im niederösterreichischen Lunz am See
 Lunzer See in Niederösterreich
 Lunz-Formation, auch Lunzer Schichten oder Lunzer Sandstein, lithostratigraphische Formation der Trias in den Nördlichen Kalkalpen

Lunz ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lunz (1926–1998), Präsident des Bayerischen Landesversorgungsamtes 1976–1991
 Kristina Lunz (* 1989), deutsche Feministin, Aktivistin und Mitbegründerin des Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP)
 Lew Natanowitsch Lunz (1901–1924), russischer Schriftsteller und Gründungsmitglied der Petrograder Serapionsbrüder
 Ludwig Lunz (1865–1939), deutscher Heimatforscher
 Reimo Lunz (* 1943), italienischer Archäologe
 Roman Iossifowitsch Jurjew-Lunz (1902–1985), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler sowie Estrada-Künstler

Siehe auch

 Luntz